Ю́жный прое́кт — добровольное аграрное переселение советских евреев в 1928—1938 годах на территорию Крыма и прилегающим к нему районам Причерноморья. В рамках реализации проекта только в Крым к 1938 году были направлены 47740 евреев. Южный проект реализовывался параллельно с переселением евреев в Биробиджан и по числу переселенцев значительно превосходил его. В 1939 году в сельской местности Крыма проживали 18065 евреев, тогда как в сельской местности Еврейской автономной области — 4404 еврея.

Как и в Еврейской автономной области, в Крыму и в Приазовье были созданы еврейские национальные колхозы. Кроме того, евреи получили национально-территориальную автономию — в Крыму и Причерноморье были созданы пять еврейских национальных районов (Сталиндорфский и другие). Власти поддерживали аграрное переселение материально (выделением земли), часть средств поступала также от еврейских зарубежных организаций. Кроме того, с 1930 года евреи-переселенцы (как в рамках Южного проекта, так и прибывшие в Биробиджан) освобождались от статуса «лишенцев».

Название 
«Южный проект» — название, используемое в научной исторической литературе. В частности, его использует доктор исторических наук Г. В. Костырченко.

Предыстория 
СССР унаследовал от Российской империи огромное еврейское население, которое составляло около 3 миллионов человек (по данным на начало 1939 года). Ещё в имперский период часть евреев занялась сельским хозяйством. На территории Причерноморья в I половине XIX века с согласия имперских властей были созданы еврейские земледельческие колонии. Однако указом Александра II от 30 мая 1866 года евреям не было запрещено приобретать земли. Тем не менее среди евреев, проживающих на Украине, в начале XX века были крупные земельные собственники. Так отец Льва Троцкого Давид Бронштейн владел несколькими сотнями десятин земли, а ещё несколько сотен десятин земли арендовал.

В результате двух российских революций 1917 года стали юридически равноправными гражданами: были сняты ограничения для евреев на занятие многих должностей, на переселение в рамках страны. Многие евреи в довоенном СССР оказались на руководящих постах в сферах, куда до 1917 года иудеев не допускали: на командных (в том числе генеральских) должностях в армии, в правительстве, в спецслужбах.

Вместе с тем значительная часть евреев в СССР в 1920-е годы оказалась в худшем положении по сравнению с дореволюционным периодом. Ухудшение было связано с тем, что в СССР в 1920-е годы проводилась политика ограничения частной торговли, а среди евреев было много торговцев, которые (как и торговцы иной национальности) попали в категорию «лишенцев».

Старый большевик (бывший руководитель Евсекции ЦК РКП(б) С. М. Диманштейн в 1926 году так описывал результаты революции для евреев:.
От революции в большинстве своём евреи даже проиграли, а не выиграли. Если возьмём общее положение евреев в местечках до революции и сейчас, то получится, что 15-20 % улучшили своё положение после революции, 30 % осталось в том же положении и у 50 % положение ухудшилось. Главная масса евреев жила ремеслом, торговлей, теперь это у них исчезло из рук… еврейское население в местечках вымирает, молодёжь уходит в контрабанду, где находит себе исход человек ни к чему не приспособленный…

Доля «лишенцев» среди евреев была особенно высока, так как среди советских евреев было много торговцев. В 1926 году в СССР в частной торговле работали 125 тысяч евреев и каждый пятый советский торговец был евреем. В Москве из 2469 крупных нэпманов было 810 евреев. На Украине доля евреев в частной торговле составляла 66 %, а в Белоруссии ещё больше — 90 %.

Соответственно в еврейских местечках СССР доля «лишенцев» была намного выше у евреев, чем у нееврейского населения. 20 февраля 1930 года С. М. Диманштейн писал в ЦК ВКП(б):
В составе еврейского населения особенно многочисленна группа лишенцев, в местечках свыше 40 % евреев избирательного возраста лишены избирательных прав, между тем как у неевреев эта доля колеблется в пределах 5 — 10 %. В связи с курсом на уничтожение кулаков как класса к ним причисляются по формальному признаку все бывшие так называемые нетрудовые и эксплуататорские элементы (торговцы и пр.). На местах взята линия на недопущение к производственному труду в промышленности и сельском хозяйстве, кооперации всех нетрудовых элементов местечек и города, лишённых избирательных прав. Таким образом, 40 % евреев страдают от политики ликвидации кулака как класса, так как они фактически сопричислены к ним. Это касается сотен тысяч человек, что чревато осложнениями в национальной политике. Необходимо различать бывших нэпманов и еврейскую бедноту…

Пётр Смидович 28 декабря 1928 года сообщал на Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР, что доля «лишенцев» среди евреев на Украине достигала в отдельных местечках 40 %, а в целом на Украине в правах были поражены 29,1 % евреев (среди всего населения республики этот показатель составлял только 5,4 %).

Способом сокращения числа «лишенцев» среди евреев советских местечек было переселение их в сельскую местность, с созданием национальных колхозов.

Разработка Южного проекта 
По мнению Геннадия Костырченко, «отправным пунктом» Южного проекта стало предложение (осень 1922 года) московского представительства «Джойнт» выделить безвозмездно (совместно с ОРТ и ЕКО) 1,240 млн долларов на восстановление старых еврейских сельскохозяйственных колоний на европейском юге бывшей Российской империи. В 1924 году при ЦИК СССР был образован КомЗЕТ (во главе с Петром Смидовичем), который должен был заниматься земледельческим устройством евреев. 29 ноября 1924 года КомЗЕТ заключил соглашение с Агро-Джойнтом, согласно которому Агро-Джойнт получала освобождение от всех советских налогов, а еврейские переселенцы по программе Агро-Джойнта на 3 года освобождались от воинской повинности.

В конце 1924 год представитель Агро-Джойнта С. Е. Любарский (одновременно глава плановой комиссии Народного комиссариата земледелия Украинской ССР) заявил (от своего имени и от имени директора Агро-Джойнта И. Розена) заместителю народного комиссара земледелия Украинской ССР М. М. Вольфу (Вольф сообщил, что Всеукраинский ЦИК планирует переселить на восток СССР неиспользуемые трудовые ресурсы, в том числе безработных евреев) следующее:
Восток нас не устраивает, он требует энергии украинца-пионера, а евреям нужны уже обжитые районы — Украина, Крым, и хорошо бы… Крым присоединили к Украине, так как с украинским правительством легче практически вести дело…

В 1924 году в США была создана ИКОР, которая до 1928 года ориентировалась на оказание помощи еврейскому землеустройству в Крыму.

На Всесоюзном съезде ОЗЕТ 1926 года его председатель Юрий Ларин предложил:
 «путём организации массовых еврейских поселений… создать в конечном счёте в Северном Крыму национальную еврейскую республику» и переселить в Крым 100 тысяч евреев, а также столько же славян (для нейтрализации антисемитизма);
 Одновременно провести землеустройство 200 тысяч евреев Приазовья и 50 тысяч евреев Белоруссии.

Михаил Калинин, присутствовавший на Всесоюзном съезде ОЗЕТ 1926 года приветствовал создание крымской еврейской республики, но выдвинул предварительное условие — «превратить значительную часть еврейского населения в оседлое крестьянское, земледельческое, компактное население. измеряемое по крайней мере сотнями тысяч». Стенографический отчёт съезда (с выступлением Калинина) был опубликован в 1927 году. На Западе слова Калинина стали называть «декларацией Калинина» (по аналогии с декларацией Бальфура).

«Декларация Калинина» вызвала негативную реакцию советского населения — пошли слухи о «захвате евреями Крыма», а в советские учреждения и редакции газет и журналов пошли протестные письма. В те времена стало расхожим выражение: «Евреям — Крым, а русским — Нарым». В выражении был намёк на старое место царской ссылки — Нарымский край.

Противники Южного проекта были также в КомЗЕТ: нарком земледелия РСФСР А. П. Смирнов (заместитель председателя КомЗЕТ) и председатель ЦИК Крымской АССР В. Ибраимов (член КомЗЕТ). 8 апреля 1927 года ЦК ВКП (б) объявил Ларину выговор (за жёсткое выступление 15 октября 1926 года против В. Ибраимова) и тот вскоре по состоянию здоровья ушёл с поста председателя Центрального совета ОЗЕТ. Однако Ларин продолжил работу над проектом. А после того, как Ибраимова 28 апреля 1928 года расстреляли как «турецкого шпиона», с Ларина сняли выговор.

В 1926 году КомЗЕТ рассматривал возможность аграрного переселения евреев не только в Крым, но и на Алтай. 8 июля 1926 года Политбюро ЦК ВКП(б) с подачи КомЗЕТ распорядилось «наравне с практической работой по Северному Крыму и по плавням исследовать вопрос о возможности создания, кроме того, массива на 500 тыс. человек на Алтае, послав туда в советском порядке компетентную комиссию».

В июне — августе 1927 года старший агроном КомЗЕТ профессор Б. Л. Брук обследовал район станции Тихонькая в Среднем Приамурье и посчитал, что в этом месте можно создать еврейскую автономию. При этом Брук рекомендовал разместить евреев в обжитых казаками южной и юго-восточной части будущей Еврейской автономной области.

Реализация Южного проекта 
Постановление Президиума ВЦИК от 13 августа 1928 года (подготовлено при участии Ларина) предусматривало выделение на северо-востоке Крыма земли для 1500 еврейских семей. Реализуя это постановление, Народный комиссариат земледелия Крымской АССР выделил 12,8 тысяч десятин земли, из которых КомЗЕТ принял 8,1 тыс. десятин, сочтя остальные непригодными для земледелия. В мае 1929 года Ларин предложил ЦК дополнительно выделить КомЗЕТу 235 тысяч га земель в центральном Крыму, которые стали бесхозными после того, как с них были отселены в Республику немцев Поволжья местные немцы-колонисты. Также Ларин предложил передать КомЗЕТ следующие территории:
 125 тысяч гектар заболоченной площади вокруг озера Сиваш (после осушения этой территории);
 Часть Таманского полуострова под хлопковую плантацию.

15 февраля 1929 года «Агро-Джойнт» заключил в Москве соглашение о финансировании Южного проекта. Согласно этому соглашению, СССР получал заём на 9 млн долларов с выплатой в течение 10 лет: ежегодно СССР должен был получать 675 тысяч долларов наличными и 225 тысяч долларов товарами.

Рувим Брайнин в 1929 году в США создал фонд поддержки еврейского землеустройства в СССР.

Административно евреи-переселенцы получили автономию. В 1927—1935 годах были созданы еврейские национальные районы:
 2 района в Крыму — Фрайдорфский и Лариндорфский;
 3 района на территории Украинской ССР — Сталиндорфский, Калининдорфский и Новозлатопольский.

Кроме того, были созданы еврейские сельсоветы. К концу 1920-х годов на Украине было 160 еврейских сельсоветов, а в Крыму — еврейских сельсоветов.

Одновременно с Южным проектом КомЗЕТ реализовывал проект создания еврейской автономии на Дальнем Востоке. 28 марта 1928 года Президиум ЦИК СССР (после поданного 17 января 1928 года КомЗЕТом ходатайства) закрепил за КомЗЕТом около 39 тысяч км² «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края» (это было больше площади Палестины, составлявшей 23 тысячи км²). еврейская автономия на Дальнем Востоке получила тот же статус национального района, что и 5 еврейских районов на Украине и в Крыму. 20 августа 1930 года ЦИК РСФСР преобразовал еврейскую автономию в еврейский национальный Биро-Биджанский район. Заселение дальневосточной автономии евреями началось с апреля 1928 года. При этом переселенцев помещали не в рекомендованные Бруком обжитые казаками районы, а в центральную и северную часть Еврейской автономной области.

Правовой статус евреев-переселенцев 
Евреи-переселенцы (как в рамках Южного проекта, так и прибывшие в Еврейскую автономную область) освобождались от правовых ограничений, связанных с их прежним статуса «лишенцев». 10 мая 1930 года Президиум ВЦИК по инициативе Авеля Енукидзе постановил (об этом было опубликовано в Харбине в книге «Биро-Биджан (Землеустройство трудящихся евреев в СССР)») следующее:
Разъяснить, что… евреи, водворённые… в Дальневосточном крае (Биро-Биджан) и в Крыму для ведения трудового хозяйства и привлечённые к земледельческому и общественно-полезному труду, не могут быть лишены избирательных прав, хотя бы они ранее принадлежали к нетрудовым категориям населения…

В итоге среди переселенцев-евреев было много «лишенцев». Так, первый секретарь Крымского обкома Евгений Вегер сообщал в ЦК 10 декабря 1930 года, что в составе 1046 семей, прибывших в 1930 году в Джанкойский район, был 531 «лишенец».

На евреев-поселенцев в Крыму распространялись запреты, установленные для нееврейского крестьянского населения — в частности, за использование наёмного рабочего труда евреев могли раскулачивать наравне с нееврейским населением. Пётр Смидович 1 июля 1931 года сообщал в ЦК ВКП(б) о раскулачивании в Крыму:
За зиму 1930/31 года раскулачено во Фрайдорфском районе 280 дворов, из них 6 евреев-переселенцев; выслано 44 семьи, в том числе одна еврейская. Степень коллективизации в Крыму еврейских хозяйств — 97 %…

Прекращение Южного проекта 
Биробиджанский проект привёл к тому, что часть зарубежной помощи была переориентирована с Крыма и Причерноморья на Дальний Восток. Так в 1928 году ИКОР, располагавшая полученными от Дж. Розенвальда более чем 2 млн долларов, переориентировалась на дальневосточный проект. 7 марта 1929 года Дж. Розенвальд заключил соглашение с советским правительством и передал СССР для Биробиджана 250 тысяч долларов, а также большую партию машин, инструментов и оборудования.

Рувим Брайнин также хвалил как Южный проект, так и биробиджанский. В 1930 году Брайнин в выступлении на IV пленуме ОЗЕТ заявил:
В Крыму и на Херсонщине я был буквально поражён достигнутыми там успехами… У меня создалось впечатление, как будто я попал на новую планету… Когда первая весточка о Биро-Биджане распространилась в Америке, — это произвело на всех большое впечатление… Во время моего пребывания в Чикаго состоялось большое собрание… тысячи людей за недостатком места внутри зала остались на улице… Во всей еврейской истории нет другого подобного примера, чтобы какое-нибудь правительство так широко шло навстречу нуждам еврейского населения, как мы это видим сейчас в Советском Союзе…

На том же пленуме Смидович дал понять Брайнину, что евреи получал в СССР отдельную республику в случае успешного заселения:
Мы имеем 51 республику, почему бы евреям не образовать 52-ю. Это произойдёт автоматически, когда район будет заселён евреями…

На американские спонсорские средства в 1928—1929 годах в районе будущего Биробиджана работали американские эксперты — глава ИКОР Чарльз Кунц и Франклин Харрис, которые дали заключение, что данная местность пригодна для заселения добровольцами-иностранцами. В 1931 году Политбюро дало согласие на заселение иностранцами-евреями территории будущей Еврейской автономной области. В 1931—1936 годах в Еврейскую автономную область прибыли 1374 иностранца.

В 1934 году положение дальневосточного проекта изменилось — 4 мая 1934 года Политбюро создало из национального района Еврейскую автономную область. Уже 28 мая 1934 года М. И. Калинин заявил делегации еврейских рабочих и работников печати Москвы, что область будет преобразована в республику, когда там соберётся не менее 100 тысяч евреев. При этом еврейские районы Южного проекта не получили статус автономной области. В итоге был лозунг «Весь СССР строит ЕАО», в результате которого в 1934 году в Еврейскую автономную область прибыли 5267 переселенцев из советских городов. В 1938 году конфликт в районе озера Хасан остановил биробиджанский проект: намеченная на 1939 год отправка в Еврейскую автономную область 250 еврейских семей не состоялась.

В мае 1938 года в СССР был ликвидирован КомЗЕТ и ОЗЕТ, закрыты представительства Агро-Джойнта, ОРТа и ЕКО. В 1938 году прекратилось переселение евреев в Крым.

Результаты 
Южный проект по числу переселенцев оказался успешнее, чем биробиджанский проект. К 1939 году только в Крым были отправлены с начала действия Южного проекта 47740 евреев. В 1939 году в Крыму в сельском хозяйстве были заняты 18065 евреев.

В 1928—1933 годы в Еврейскую автономную область были завезены 19635 евреев, из которых остались на постоянное место жительства 8185 человек. По переписи 1939 года в Еврейской автономной области проживали всего 17695 евреев (в том числе 13291 человек в городах). То есть в сельской местности в Еврейской автономной области в 1939 году проживали 4404 еврея. Это было более, чем в 4 раза меньше, чем количество евреев, проживавших в сельской местности Крыма.

Масштабное переселение способствовало удвоению доли евреев в населении Крыма. Евреи в 1926 году (16593 человека) составляли 2,35 % населения Крыма (включая Севастополь). В 1939 году в Крыму (включая Севастополь) проживали уже 65452 еврея — 5,81 % населения Крыма.

По словам Юрия Ларина, размер пашни еврейских хозяйств Крыма в 1924—1929 годах увеличился в 20 раз, достигнув к 1930 году 94 тысяч гектар (около 10 % всех обрабатывавшихся земельных площадей Крыма).

В период Великой Отечественной войны часть евреев-колхозников была эвакуирована с племенным скотом из Крыма. Большинство оставшихся погибло в холокост. После освобождения Крыма, как отмечает историк Геннадий Эстрайх, там были вновь созданы еврейские колхозы. После войны часть еврейских колхозников (около 250 семей) из Крыма переехала (в рамках специального постановления) в Биробиджан. Однако часть евреев-колхозников осталась в Крыму на протяжении всего советского послевоенного периода. Эстрайх отмечал, что по переписи 1989 года в Крыму было большее еврейское сельское население, чем в ряде других советских регионов.

В культуре 
Южный проект отразился в советском фольклоре. Стало расхожим выражение: «Евреям — Крым, а русским — Нарым». В выражении был намёк на старое место царской ссылки — Нарымский край.

2 октября 1927 года был зафиксирован украинский анекдот:
«Кто терпеливей: люди или природа?» — «Люди. Потому что мы десять лет терпели над собой еврейскую власть, а Крым провалился на следующий год после того, как его колонизовали евреи»…

Примечания 

Евреи в СССР
Переселение народов в СССР
История евреев России
История евреев Украины